Tems (, род. 11 июня 1995 года) — нигерийская певица, хип-хоп-музыкант, автор и исполнитель, продюсер. Имеет несколько номинаций и наград. В мае 2021 года Tems была названа под номером один в чарте Billboard  и поставлена на пятое место в чарте перспективных исполнителей Billboard  в сентябре 2021 года, Tems записывается на лейбле RCA records и анонсирована как артист месяца Apple Music Up Next.

Биография 
 См. также «Биографию» в английском разделе.
Родилась 11 июня 1995 года в Лагосе в Нигерии. Полное имя при рождении Temilade Openiyi.
Рождённая от матери-нигерийки и отца британского нигерийца, она переехала в Соединенное Королевство вскоре после рождения. Её родители разошлись, когда ей было пять лет. Темс переехала в Нигерию со своей матерью, они жили в Илупеджу, прежде чем переехать в Лекки, затем в Аджу (около Лагоса). Tems посещала колледж Dowen College прежде чем отправиться в Южную Африку для получения высшего образования. В школе её заметил учитель музыки, и она научилась игре на фортепиано. Она практиковалась в пении под аккомпанемент гитары брата.

В 2020 году её совместный с Wizkid и Джастиным Бибером сингл «Essence» достиг первого места в чарте BBC 1Xtra Airplay Chart и также стал первым её хитом в американском хит-параде Billboard Hot 100.

8 ноября 2020 года она была включена в номинацию The Future Awards Africa: Class of 2020.

2 сентября 2021 года в Лагосе было анонсировано её совместное с Дрейком участие в его альбоме Certified Lover Boy. Их коллаборация в песне «Fountains» достигла 26-го места в американском хит-параде Billboard Hot 100.

Дискография 
 См. также «Tenille Townes Discography» в английском разделе.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Tems — Avoid Things (Jimmy Kimmel Live!) 
 WizKid - Essence (Official Video) ft. Tems 

Певцы и певицы Нигерии
Певцы и певицы XXI века
Йоруба